El Yoga Natha o el Natha Yoga es un sistema, una manera de enseñar o practicar Yoga. Es un legado de los antiguos Rishis o sabios del Himalaya para toda la Humanidad. Por eso ante la duda sobre quiénes somos, cuál es nuestro linaje, de dónde viene el Yoga Natha o Natha yoga o qué son los Nathas, ¿qué mejor que ir a la fuente?

«El éxito de los Nathas se debió en parte al hecho de que sus maestros no reconocieran las barreras de las castas, y sus enseñanzas fueron adoptadas por parias y los reyes por igual». - Diccionario Enciclopédico de Yoga, G. Feuerstein.

En el Natha Sampradaya leemos: (Traducida del sánscrito al inglés por MM desde el ashram YDC en India)

Se cree que Los Nathas son los descendientes de cultos anteriores, como la Pashupatas, Kapalikas y los Siddhas. También estaban íntimamente conectados con la tradición alquímica de Rasayana.
Los Nathas siguen activos hasta nuestros días.
Tiene como antecesor el Yoga de la línea de Goraksha Natha. 
Algunos yoguis destacados de esta línea fueron: Jalandhara Natha, Caurangi Natha, Charppati Natha, Kanipa Natha y Nalinapa Natha. Los Nathas yoguis son considerados como los «guardianes del conocimiento» yóguico y proponen una natural actividad psicofísica-espiritual de vital importancia para la salud. Tiene entre sus premisas la libertad de expresión y el respeto hacia todos los seres.
Nathas en occidente: orden de sannyas introducida por Shri Gurudev Mahendranath, quien decide no iniciar sadhus o sannyasins en occidente. (Véase INO)

Para EE. UU. sucesor de los Nathas: en Texas y en Washington.
En Uruguay Satyadharma es la Escuela que continua con el rol Natha, guardando conocimiento de las diferentes ramas y/o escuelas honrando así todos los caminos del yoga.

Su misión es: 
Difundir los sistemas tradicionales Nathas.

Difundir los Tratamientos Naturales Complementarios.

Llevar al nivel de excelencia la Educación y Enseñanza del yoga y sus especialidades así como el de los diferentes tratamientos naturales complementarios.

Mejorar la calidad de vida.

Enlaces externos 
 www.escueladenathayoga.com.ar (Página Institucional Natha Yoga Argentina).
 www.satyadharma.org (Página Institucional).
 Organización Mundial de la Salud Pública (OMSP)

Estilos de yoga